Medicinmannen kan syfta på:

 Medicinmannen – benämning på en helbrägdagörare, främst bland Nordamerikanska indianer, se Medicinman
 Medicinmannen (film) – en amerikansk film från 1992 med Sean Connery i huvudrollen, originaltitel Medicine Man
 Medicinmannen (roman) – en roman av Robertson Davies, originaltitel The Cunning Man
 Medicinmannen (TV-serie) – en svensk TV-serie från 2005

Se även
 Schamanism